Chester Ronning – politico canadese
 Cliff Ronning – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Nils Nilsen Ronning – autore e giornalista statunitense

Pagine correlate
 Rønning
 Rönning